Croisilles, commune française du département du Calvados, en région Normandie
 Croisilles, commune française du département d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire
 Croisilles, commune française du département de l'Orne, en région Normandie
 Croisilles, commune française du département du Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France
Il s'agit également d'une nouvelle d'Alfred de Musset.